Куат Маратулы Баймырзаев (; род. 14 августа 1965, , Алма-Атинская область, Казахская ССР) — казахстанский учёный,  (2001), профессор (2003).

Биография 
Родился 14 августа 1965 году в селе Берлик Жамбылского района Алматинской области.

В 1989 году окончил географический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова по специальности география.

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экономико-географическая оценка территориальных сочетаний природных ресурсов Центрального Казахстана» по специальности «Экономическая, социальная и политическая география».

В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Экономико-географические проблемы рационального природопользования в Центрально-Казахстанском регионе» по специальности «Экономическая, социальная и политическая география» и «Геоэкология».

Трудовая деятельность 
С 1989 по 1991 годы — заместитель секретаря комсомольской организации по идеологической работе в Казахском государственном университете имени С. М. Кирова.

С 1991 по 1997 годы — помощник ректора Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.

С 1997 по 1998 годы — проректор по студенческим вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби.

С 1998 по 2001 годы — проректор по общим и производственно-хозяйственным вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби.

С 2001 по 2004 годы — декан географического факультета Казахского государственного университета имени аль-Фараби.

С 2004 по декабрь 2016 года — ректор Костанайского государственного педагогического института.

С декабря 2016 года по настоящее время — ректор Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова.

Научные, литературные труды 
Автор 2-х монографий, 3 учебных пособий, 2 учебников «География» 10 кл. естественно-математического направления, рекомендованных МОН РК для общеобразовательных учреждений, и более 80-ти научных статей. Один из разработчиков национального атласа Республики Казахстана (3 тома).

Под руководством К. М. Баймырзаева были защищены 1 докторская, 2 кандидатские, 9 магистерских диссертаций.

Награды и звания 
 орден Курмет (7 декабря 2007 года)
 нагрудный знак «Почётный работник образования Республики Казахстан»
 нагрудный знак «Ыбырай Алтынсарин» (2008)
 медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 медаль «За внесённый вклад в обеспечение правопорядка» МВД РК (2014)
 кавалер ордена Академических пальм (Франция, 2014) За личный вклад в пропаганду двустороннего сотрудничества между Францией и Казахстаном.
 почётный академик НАН РК (2014)
 медаль «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20жыл» (2015)
 медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 академик национальной академии образования имени Ибрая Алтынсарина (с 2005 года).

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Ректоры вузов Казахстана
Географы Казахстана
Почётные работники образования Республики Казахстан